Ferrières ist die Bezeichnung 

als Familienname:
 Jean II de Ferrières (1520–1586), Seigneur de Maligny und Vidame von Chartres,

einer Gemeinde in Belgien:
 Ferrières (Belgien)

Ferrières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Ferrières (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Ferrières (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

 Ferrières (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Ferrières (Oise) im Département Oise
 Ferrières (Somme) im Département Somme
 Ferrières (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Ferrières-en-Bray im Département Seine-Maritime
 Ferrières-en-Brie im Département Seine-et-Marne mit Schloss Ferrières
 Ferrières-en-Gâtinais im Département Loiret
 Ferrières-Haut-Clocher im Département Eure
 Ferrières-la-Verrerie im Département Orne
 Ferrières-le-Lac im Département Doubs
 Ferrières-les-Bois im Département Doubs
 Ferrières-lès-Ray im Département Haute-Saône
 Ferrières-lès-Scey im Département Haute-Saône
 Ferrières-Saint-Hilaire im Département Eure
 Ferrières-Saint-Mary im Département Cantal
 Ferrières-sur-Ariège im Département Ariège
 Ferrières-sur-Sichon im Département Allier

weitere Orte in Frankreich:
 Ferrières (Bouches-du-Rhône), ehemalige Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône
 Ferrières (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Ferrières, Ortschaft in der Gemeinde Pringy im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Ferrière
 Ferriere
 La Ferrière